Trehörning har flera betydelser:

 Trehörning – en geometrisk figur, se triangel
 Trehörnings masugn – en industrilämning i Örebro län